Nováček je české příjmení, jenž původně znamená nového, neokoukaného či neznámého člověka. Nosí jej více osobností:

 František Nováček (1889–1942), český legionář, odbojář, podplukovník
 František Nováček (botanik) (1897–1944), český botanik a pedagog
 Jindřich Nováček (* 1980) – český herec
 Josef Nováček (1894–1985) – moravský exulant, korespondent a farmář
 Karel Nováček (rozcestník) – více osob
 Libor Nováček (* 1979) – český klavírní virtuos
 Martin Nováček (1834–1906) – dirigent a hudební pedagog
 Ottokar Nováček (1866–1900) – skladatel a violista českého původu
 Pavel Nováček (rozcestník) – více osob
 Petr Nováček (* 1946) – český novinář
 Radim Nováček (1905–1942) – český mineralog, vysokoškolský pedagog, publikující odborník a účastník protiněmeckého odboje
 Roman Nováček (* 1969) – český zápasník – judista
 Rudolf Nováček (1860–1929) – český hudební skladatel a kapelník
 Sláva E. Nováček, vlastním jménem Blahoslav Emanuel Nováček, (1911–1979) – český hudební skladatel a kapelník
 Victor Nováček (1875–1914) – houslista a hudební pedagog
 Vladimír Nováček (1918–1999) – český římskokatolický kněz a teolog
 Zdeněk Nováček (varhaník) – český varhaník a hudební pedagog
 Zdeněk Nováček (právník) – český advokát známý z kauzy Diag Human
 Zdenko Nováček (1923–1987) – československý hudební teoretik a politik KSČ

ženská varianta příjmení
 Jana Nováčková (* 1949) – česká psycholožka

jiný význam
 Nováček (rybník), také Nadýmáček, rybník na Boleveckém potoce na okraji města Plzně
 Nováček roku (Elitserien), švédské ocenění pro nejlepšího začínajícího hokejistu
 Nejlepší nováček (ELH), ocenění pro nejlepšího začínajícího hokejistu české hokejové extraligy

Rozcestníky - příjmení